Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1971 fand vom 23. September bis 1. Oktober in Italien statt. Die Anzahl der Teilnehmer erhöhte sich auf achtzehn Mannschaften; dazu gehörten auch die bundesdeutsche Auswahl und die DDR. Die Spiele wurden in Reggio nell’Emilia, Bologna, Gorizia, Imola und Modena ausgetragen. Die Sowjetunion gewann zum siebten Mal den Titel.

Modus 
Die achtzehn Teilnehmer wurden in der Vorrunde in sechs Dreiergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger wurden in der Finalrunde zu einer Gruppe zusammengefasst. Im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelten sie den Turniersieger. Die Gruppenzweiten spielten um die Ränge sieben bis zwölf, die Gruppendritten um die Plätze dreizehn bis achtzehn.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1971
Volleyballveranstaltung 1971
Europameisterschaft der Frauen 1971